Die Straßenbezeichnung Moritzplatz gibt es in verschiedenen Orten der Bundesrepublik Deutschland, siehe daher
 Moritzplatz (Augsburg)
 Moritzplatz (Berlin) sowie der gleichnamige U-Bahnhof
 Finsterwalde
 Krefeld
 Naumburg (Saale)
 Rottenburg am Neckar

 Siehe auch: 
 Galerie am Moritzplatz
 Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg